Codyville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Codyville (Kentucky)
 Codyville (Maine)